BMW Oracle Racing är ett amerikanskt America's Cup-syndikat vid America's Cup 2007. BMW Oracle tävlar för Golden Gate Yacht Club. Syndikatet var även med vid America's Cup 2003, då under namnet OracleBMW Racing.

Båtar

BMW Oracle Racing äger fyra IACC båtar. Båtarna USA 71 och USA 76 byggdes till 2003 års upplaga av Americas Cup och båtarna USA 87 och USA 98 byggdes till Americas Cup 2007 .

Syndikatet äger också trimaranen USA 17 som sjösattes 22 augusti 2008. Storseglet är en styv vinge som är 68 meter hög.

Se även
America's Cup

America's Cup-syndikat
Oracle Racing